El Poema de Sidi Boushaki (en árabe أرجوزة سيدي بوسحاقي) es un poema de gramática árabe escrito por el teólogo y lingüista Sidi Boushaki (1394-1453).

Sobre el autor 
Se trata de Abu Ishaq Ibrahim bin Fayed al-Zawawi, exegético del Corán, jurista y lingüista, nacido en Thénia de las obras de Djurdjura en el 796 AH y fallecido en el año 857 AH, y fue enterrado junto al río Isser en el cementerio familiar. en las montañas Khachna.

Tiene varios libros, los más famosos son:

 Una exégesis un comentario del Corán llamado "Tafsir al-Zawawi" (en árabe: تفسير الزواوي).
 Tres comentarios del Mukhtasar Khalil (árabe: مختصر خليل).
 Talkhis al-Talkhis (árabe: تلخيص التلخيص).

Descripción 
El Poema de Sidi Boushaki está considerado como uno de los libros de lengua árabe más famosos del mundo islámico que trató de la gramática explicando el texto de Qatr al-Nada escrito por Ibn Hisham al-Ansari.

Se considera una de las entradas más famosas sobre gramática árabe entre los libros de Sidi Boushaki, y hay un manuscrito de este poema en el Tesoro de Hassaniyya (el Tesoro Real de Rabat) con el título Argouzat al-Zawawi en gramática (árabe: أرجوزة الزواوي في النحو).

Contenido 

El gramático Sidi Boushaki compuso su poema en 150 versos de acuerdo con el métrica de poesía árabe llamado rajaz.

Demostró en este texto su dominio de la prosodia y la poesía árabe, lo que le dio al poema aceptación, admiración y difusión en el mundo.

Resumen 
El autor dividió su largo poema en tres secciones principales, a saber, la introducción, luego el cuerpo y finalmente la conclusión.

En los primeros seis versos, el autor proporcionó un resumen del contenido del poema, que tiene como objetivo enseñar gramática árabe y declinación del árabe según el tipo rajaz, que es una expresión fácil de memorizar por parte de los estudiantes de la idioma árabe.

Luego vino el texto del poema en 138 casas dividido en cuatro capítulos, el primer capítulo trata sobre la oración, el segundo capítulo trata sobre el vecino y el traidor, el tercer capítulo trata sobre las palabras excepcionales en el análisis sintáctico y el cuarto capítulo es acerca de las frases especiales en el análisis sintáctico.

El escritor concluyó su poema en el capítulo de conclusión, donde destacó seis versos para resumir su composición, alabar a Dios Todopoderoso y rezar al Mensajero.

Anotaciones 
Varios lingüistas han escrito libros sobre la explicación del poema de Sidi Boushaki, debido a su sencillez y facilidad de conservación en las escuelas. Entre estas narraciones y exégesis, podemos citar:

 Al-Qabas an-Nahwi (árabe: القبس النحوي في شرح نظم الزواوي).
 Al-Manhal al-Athb (árabe: المنهل العذب الحاوي شرح أرجوزة الإمام الزواوي).
 Al-Qawl al-Jadid (árabe: القول الجديد في شرح الزواوي المفيد).
 Al-Murshid al-Awi (árabe: المرشد الآوي ومعين الناوي لفهم قصيدة الزواوي).
 Dhallat at-Tullab (árabe: ضالة الطلاب في شرح نظم الزواوي لقواعد الإعراب).
 Al-Jadid fi Sharh Nadhm az-Zawawi (árabe: الجديد في شرح نظم الزواوي لإعراب اللفظ العربي).
 Nadhm az-Zawawi (árabe: نظم الزواوي).

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islam
Literatura en árabe
Poemas